

Freguesias de Portugal 
Sazes da Beira — freguesia portuguesa do concelho de Seia
Sazes do Lorvão — freguesia portuguesa do concelho de Penacova

Desambiguações de topônimos